Лех може бити:

 Лех (река), река у Аустрији и Немачкој
 Лех (Аустрија), насеље у Аустрији
 Лех (Мађарска), насеље у Мађарској
 Лех (Индија), град у Индији, главни град савезне територије Ладак
 Лех, припадник народа  (данашњи Пољаци)
 , брат Чеха и Руса (види: Лех, Чех и Рус)
 ФК Лех Познањ, пољски фудбалски клуб из Познања
 Лех Качињски, пољски политичар